Ursicinus ist der Name

 eines römischen Heermeisters im 4. Jahrhundert n. Chr., siehe Ursicinus (Heermeister);
 eines germanischen Stammesführers, siehe Ursicinus (Gaukönig).
 Ursicinus, Dux Pannoniae primae et Norici ripensis im frühen 5. Jahrhundert

 folgender Heiliger:
 Ursicinus von Ravenna, Arzt und Märtyrer im 1. Jahrhundert
 Ursicinus von Ravenna (Bischof), Erzbischof von Ravenna von 533 bis 536
 Ursicinus von  Brescia, Bischof von Brescia
 Ursicinus (Einsiedler), Einsiedler im Gebiet von Saint-Ursanne im 7. Jahrhundert
 Ursicinus (Chur), Bischof von Chur
 Ursicinus (Sens), Bischof von Sens